Supercopa Libertadores 1995 var den sjunde säsongen av den sydamerikanska fotbollsturneringen Supercopa Libetadores. För 1995 års säsong deltog 17 lag, alla tidigare vinnare av Copa Libertadores (det var så lagen kvalificerades). Lagen spelade utslagsmöten tills en vinnare korades.

Första omgången

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Se även
Copa Libertadores 1995
Recopa Sudamericana 1996

1995 i Sydamerika
Fotbollssäsongen 1995
1995